Enrico Miglioranzi – hockeista su ghiaccio italiano
 Gaetano Miglioranzi – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Stefani Miglioranzi – ex calciatore brasiliano